

Матчі

Грузія 0:1 Україна

Франція 0:0 Україна

Україна 1:1 Ісландія

Україна 4:0 Андора

Вірменія 0:0 Україна

Україна 1:1 Болгарія

Україна 0:0 Франція

Ісландія 0:1 Україна

Росія 1:1 Україна

Словенія 2:1 Україна

Україна 1:1 Словенія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 18 листопада 1999 року (в дужках наведено ігри і голи 1999 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

1999
1999 у футболі